Alfred Hitchcock (1899-1980) est un cinéaste britannique.

Hitchcock désigne aussi :

Patronyme 

 Albert Spear Hitchcock (1865-1935), botaniste et agronome américain
 David Howard Hitchcock (1861-1943), artiste américain
 Edward Hitchcock (1793-1864), géologue et paléontologue américain
 Edward Hitchcock Jr (1828-1911), géologue et paléontologue américain
 Charles Henry Hitchcock (1836-1919), géologue américain
 Charles Hitchcock Adams (1868-1951), astronome amateur américain
 Ethan Allen Hitchcock (1798-1870), général américain
 Ethan Allen Hitchcock (1835-1909), secrétaire du département américain de l'intérieur
 Frank H. Hitchcock (1867-1935), homme politique américain
 George Hitchcock (1850-1913), artiste américain
 Gilbert Hitchcock (1859-1934), homme politique américain
 Harvey Rexford Hitchcock (1800–1855), missionnaire protestant américain
 Herbert E. Hitchcock (1867-1958), homme politique américain
 Hugh Wiley Hitchcock (1923-2007), musicologue américain
 Jane Stanton Hitchcock (1946-), romancière, dramaturge et scénariste américaine, auteure de roman policier
 Ken Hitchcock (1951-), entraîneur canadien de hockey sur glace
 Patricia Hitchcock (1928-2021), actrice britannique et  fille unique d'Alfred Hitchcock 
 Peter Hitchcock (1781-1854), homme politique américain
 Phineas Hitchcock (1831-1881), homme politique américain
 Robyn Hitchcock (1953-), chanteur britannique
 Roswell Dwight Hitchcock (1817-1887), théologien américain
  (1949-), chanteur et musicien australien (Air Supply)
 Sylvia Hitchcock (1946-2015), Miss Univers en 1967
 Tommy Hitchcock (1860-1941), joueur de polo américain
 Warren Billingsley Hitchcock (1919-1984), ornithologue australien

Toponyme 
 Hitchcock (Dakota du Sud), une ville américaine ;
 Hitchcock, ville américaine située en Oklahoma ;
 Hitchcock (Texas), une ville américaine ;
 Lake Hitchcock, un lac de la Nouvelle-Angleterre.

Cinéma 

 Hitchcock, un film américain réalisé per Sacha Gervasi en 2012 ; Anthony Hopkins y incarne Alfred Hitchcock.
 Hitchcock/Truffaut, livre d'entretiens avec Hitchcock écrit par François Truffaut et sorti en 1966.
 Hitchcock/Truffaut, film documentaire sorti en 2015.

Astronomie 
 (7032) Hitchcock

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Patronyme anglais
Homonymie de localités aux États-Unis